Nell Gwyn (1650–1687) – angielska aktorka, kochanka Karola II Stuarta
 Nell Gwyn – operetka Roberta Planquette’a (1884)
 Nell Gwyn – sonet Algernona Charlesa Swinburne’a (1889)
 Nell Gwyn – sztuka Jessiki Swale (2015)
 Nell Gwyn – brytyjski film z 1926 w reżyserii Herberta Wilcoksa
 Nell Gwyn – brytyjski film z 1934 w reżyserii Herberta Wilcoksa